I conti di Fiandra furono i governanti della Contea delle Fiandre dal IX secolo fino al 1790, anno in cui il titolo fu abolito dai rivoluzionari francesi.
I primi governanti, da Arnolfo I in poi, della regione erano indicati come Marchesi, ma a partire dal XII secolo questo titolo venne abbandonato, rimpiazzato dal titolo di Conte.
I conti delle Fiandre allargarono progressivamente i loro domini attraverso una serie di manovre diplomatiche che portarono, grazie a matrimoni politici, all'annessione delle contee di Hainaut, Namur, Béthune, Nevers, Auxerre, Rethel, Borgogna, e Artois.
Ironicamente, nel 1405, la contea delle Fiandre seguirà lo stesso destino. Con il matrimonio di Margherita III e Filippo l'Ardito, Duca di Borgogna le Fiandre verranno annesse ai dominii borgognoni.

Lista dei conti di Fiandra

Casa di Fiandra 
La Casa delle Fiandre fu il risultato dell'unione della casa dei Morini, di origine celtica (il nome del casato era anche quello di una tribù), e della casata franca dei Carolingi.
 864 - 879: Baldovino I - Baldovino Braccio di Ferro (sposato con Giuditta figlia di Carlo il Calvo che gli assegnò il feudo delle Fiandre
 879-918 : Baldovino II - Baldovino l'Ardito
 918-964 : Arnolfo I - Arnolfo il Grande
 958-962 : Baldovino III (regna assieme al padre)
 964-987 : Arnolfo II
 987-1036: Baldovino IV - Baldovino il Barbuto
 1036-1067: Baldovino V - Baldovino di Lilla
 1067-1070: Baldovino VI - (Conte di Hainaut)
 1070-1071: Arnolfo III - (Conte di Hainaut)
 1071-1093: Roberto I - Roberto il Frisio (figlio di Baldovino V)
 1093-1111: Roberto II - Roberto di Gerusalemme
 1111-1119: Baldovino VII

Casa di Estridsen 
 1119-1127: Carlo I - Carlo il Buono (cugino di Baldovino VII e designato dal predecessore)

Casa di Normandia 
 1127-1128: Guglielmo I Clito - Guglielmo Clito di Normandia (trisnipote di Baldovino V e designato da Luigi VI, Re di Francia)

Casa di Alsazia 
 1128-1168: Teodorico I - Teodorico (Thierry, Derrick) di Alsazia (bisnipote di Roberto I e riconosciuto da Luigi VI)
 1168-1191: Filippo I - Filippo di Alsazia
 1191-1194: Margherita I - Margherita di Alsazia (sorella di Filippo I andata in sposa a Baldovino V, Conte di Hainaut)

Casa di Hainaut 
 1191-1195: Baldovino VIII - Baldovino V di Hainaut
 1195-1205: Baldovino IX - Baldovino I di Costantinopoli (conte di Hainaut e Imperatore Latino)
 1205-1244: Giovanna I - Giovanna di Costantinopoli (Contessa di Hainaut)
 1244-1278: Margherita II - Margherita di Costantinopoli (Contessa di Hainaut, andò in sposa a Guglielmo II di Dampierre)
 1246-1251: Guglielmo II - associato alla madre
 1251-1278: Guido I - associato alla madre

Casa dei Dampierre 
 1278-1305: Guido I - Guido di Dampierre
 1305-1322: Roberto III - Roberto di Bethune o Il Leone delle Fiandre, Conte di Nevers
 1322-1346: Luigi I - Luigi I di Crécy (Conte di Nevers e Conti di Rethel)
 1346-1384: Luigi II - Luigi di Male (Conte di Nevers, Conte di Rethel, Conte di Artois e Conte di Borgogna)
 1384-1405: Margherita III - Margerita di Male (andò in sposa a Filippo II di Valois, Duca di Borgogna)

Casa di Borgogna o Casa di Valois 
 1405-1419: Giovanni I - Giovanni Senza Paura (Conte di Nevers, Conte di Rethel, Conte di Artois, Conte di Borgogna e Duca di Borgogna)
 1419-1467: Filippo II - Filippo il Buono (Conte di Nevers, Conte di Rethel, Conte di Artois, Duca di Borgogna, Conte di Borgogna, Margravio di Namur, Duca del Brabante, Duca di Lothier, Duca di Limburgo, Conte d'Olanda, Conte di Zelanda, Conte di Hainaut, Duca di Lussemburgo, Duca di Gheldria e Conte di Zutphen)
 1467-1477: Carlo II - Carlo il Temerario (Conte di Nevers, Conte di Rethel, Conte di Artois, Duca di Borgogna, Conte di Borgogna, Margravio di Namur, Duca del Brabante, Duca di Lothier, Duca di Limburgo, Conte d'Olanda, Conte di Zelanda, Conte di Hainaut, Duca di Lussemburgo, Duca di Gheldria e Conte di Zutphen) 
 1477-1482: Maria di Borgogna - (Contessa di Nevers, Contessa di Rethel, Contessa di Artois, Duchessa di Borgogna, Contessa di Borgogna, Margravia di Namur, Duchessa del Brabante, Duchessa di Lothier, Duchessa di Limburgo, Contessa d'Olanda, Contessa di Zelanda, Contessa di Hainaut, Duchessa di Lussemburgo, Duchessa di Gheldria e Contessa di Zutphen) sposata con Massimiliano I, Imperatore del Sacro Romano Impero )

Casa d'Asburgo 
 1493-1519: Massimiliano I
 1519-1556: Carlo III
 1556-1598: Filippo II di Spagna - Re di Spagna, Portogallo, Napoli e Sicilia
 1598-1621: Isabella Clara Eugenia - sposata con Alberto d'Austria
 1621-1665: Filippo IV - Re di Spagna, Portogallo, Napoli e Sicilia
 1665-1700: Carlo IV - Re di Spagna, Napoli e Sicilia

Tra il 1706 ed il 1714 le Fiandre furono invase dagli olandesi e dagli inglesi durante la Guerra di successione Spagnola. Nel 1713 con la pace di Utrecht le Fiandre passarono al ramo austriaco della Casa d'Asburgo.

 1714-1740: Carlo V - bisnipote di Filippo II di Spagna
 1740-1780: Maria Teresa sposata con Francesco I
 1780-1790: Giuseppe I
Il titolo di conti di Fiandra fu abolito di fatto dall'invasione da parte della Francia nel 1795, ma rivendicato fino alla morte di Carlo I d'Austria nel 1922.

 1790-1792: Leopoldo I
 1792-1835: Francesco I
 1835-1848: Ferdinando I
 1848-1916: Francesco Giuseppe I d'Austria

Linea di successione dei conti di Fiandra

Casa di Orange-Nassau 
Con il Congresso di Vienna fu creato il Regno Unito dei Paesi Bassi e fu posto sul trono Guglielmo I dei Paesi Bassi. Nel 1830 la Rivoluzione Belga divise il regno nelle due parti ancora oggi esistenti.
 Nessun pretendente dopo il 1839

Casa di Sassonia Coburgo Gotha 
Dal 1831 il titolo di conte delle Fiandre è stato attribuito ad alcuni principi della famiglia reale belga.
 Principe Filippo figlio del Re Leopoldo I del Belgio
 Principe Carlo figlio del Re Alberto I del Belgio

Casa di Borbone 
Il titolo di conte di Fiandra è uno dei titoli collegato alla Corona spagnola; si tratta di un retaggio storico, meramente cerimoniale.
 Filippo VI, re di Spagna

Voci correlate 
 Castello dei conti di Fiandra
 Contea di Fiandra
 Malindo e Ardalico

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Titoli nobiliari francesi